Creizenach ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Creizenach (1789–1842), deutscher Theologe
 Theodor Creizenach (1818–1877), deutscher Dichter und Kulturhistoriker
 Wilhelm Creizenach (1851–1919), deutscher Literaturhistoriker